ТС — двубуквенная аббревиатура.

Вероятные значения:
 Таможенный союз
 Таможенный союз ЕАЭС (до 2015 года — Таможенный союз ЕврАзЭС) (начиная с 2011 года активно употребляется в прессе как Таможенный союз, без уточнения про ЕврАзЭС или ЕАЭС)
 Телеметрическая система
 Телесигнализация (сигнал)
 Телефонная станция
 Тепловая сеть
 Техническая система
 ТопикСтартер (человек, создавший тему на форуме)
 Топографическая служба
 Торговая сеть
 Торговая система (Форекс)
 Тормозная система
 Точка сборки
 Трансерфинг
 Транспортер снегоболотоходный
 ТС-1
 Транспортное средство
 Трансформатор силовой
 Тренажер стрелковый
 Три состояния — тип выхода цифровой электронной схемы
 Тройственный союз
 TeamSpeak
 Терапевтическая система (лекарственная форма)
 Тайны Смолвиля
 Техническое состояние
Единица измерения:
 тонна-сила

См. также 
 TS